

Cinema 
Minnesota (Woman of the North Country) – film del 1952 diretto da Joseph Kane

Geografia 
 Antartide
Ghiacciaio Minnesota – ghiacciaio sulla costa di Zumberge
 Stati Uniti d'America
Minnesota – stato federato
Minnesota – fiume

Psicologia
Minnesota – abbreviazione tecnica dell'omonimo test